Кушнерова — женская форма фамилии .
 Кушнерова, Елена Ефимовна (род. 1959) — советская и немецкая пианистка.
 Кушнерова, Марианна Алексеевна (род. 1954) — советская и российская актриса, киновед, музейный работник.